Орынбаев Ербол Турмаханович (29 июня 1971, Чимкент) — руководитель финансово-технологического холдинга ТОО «Jýsan Technologies», в которое входят инвестиционный банк First Heartland Securities, универсальные банки First Heartland Jýsan Bank, «Плюс Банк» (Россия), компания по управлению активами Jýsan Invest, ИТ-компания «Алманит» 

В холдинге занимает также должность председателя Совета директоров First Heartland Securities и Jýsan Invest, председателя правления ТОО «Алманит», заместителя председателя Совета директоров Jýsan Bank.

Образование 
Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова (1989—1993) по специальности юриспруденция и Университет Дьюка (2000—2002), магистр по международному экономическому развитию.

Карьера 
Начал свою карьеру в частном секторе, работал в банковской сфере и частных компаниях. С 1996 года занимал ряд руководящих позиций в правительстве РК и в международных финансовых организациях. В частности, был заместителем Акима Южно-Казахстанской области (1996—1997), вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2002—2003), заместителем Премьер-министра Республики Казахстан (2007—2013), помощником Президента РК по экономическим вопросам (2013—2015), управляющим директором Международного банка реконструкции и развития, членом правления Национального банка РК и Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

В 2015 году закончил государственную службу и перешел в частный сектор в должности председателя Совета директоров «First Heartland Securities» (по настоящее время).

Государственные награды 
 Орден «Парасат» (2012);
 Орден «Құрмет» (2006).

Примечания 

Финансисты Казахстана
Банкиры Казахстана